Zkratka ČSOB ze čtyř písmen Č, S, O a B může mít více významů:
 Československá obchodní banka – česká banka
 Český svaz orientačního běhu – dřívější název, nyní pod názvem Český svaz orientačních sportů
 Československá samostatná obrněná brigáda – spadala pod Československé pozemní jednotky na Západě 1939-1945